Zombie Nation puede hacer referencia a:
 Zombie Nation, grupo de música alemán; 
 Zombie Nation, película de terror dirigida por Ulli Lommel; 
 Zombie Nation, videojuego para la consola NES de 1990; o
 Zombie Nation, novela del escritor David Wellington.